Гранхено има више значења:

 Гранхено (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гранхено (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику